Mata de Cuéllar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mata de Cuéllar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Mata de Cuéllar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar